Гринкевич - білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Гринкевич - білоруський дипломат
 Володимир Олександрович Гринкевич (* 1962) — український учений в галузі теорії та математичного моделювання процесів обробки металів тиском.
 Станіслав Гринкевич (1902-1945) - білоруський громадський і політичний діяч
 Томаш Гриневич (Гринкевич) (1815-1863) - учасник повстання 1863-1864 років, командир повстанського загону.
 Франц Гринкевич (1905-1943) - учасник Другої Світової війни, командир 32-ї гвардійської танкової бригади.
 Францішек Гринкевич (1884-1933) - білоруський католицький діяч

Багатозначні терміни
Білоруські прізвища